Сергей Яковлевич Соколов:
 Соколов, Сергей Яковлевич (1897—1957) — советский физик.
 Соколов, Сергей Яковлевич (1897—1971) — советский лесовод, геоботаник.